Дорогов — русская фамилия.

Известные носители 
 Дорогов, Александр Матвеевич (1819—1850) — художник-любитель, пейзажист.
 Дорогов, Александр Николаевич (род. 1958) — российский и американский художник-аниматор, педагог.
 Дорогов, Алексей Власович (1909—1957) — советский врач, изобретатель препарата АСД-2Ф.
 Дорогов, Михаил Владимирович (1953—2016) — советский и российский учёный, педагог.
 Дорогов, Сергей Иванович (род. 1959) — советский и российский актёр.